«Ф91 Дюделанж» () — люксембургский футбольный клуб из одноимённого города, кантон Эш-сюр-Альзетт. Клуб основан в 1991 году в результате слияния местных футбольных команд «Альянс Дюделанж», «Стад Дюделанж» и «ЮС Дюделанж». Домашние матчи национального чемпионата проводит на стадионе «Йос Носбаум» общей вместимостью 4 650 зрителей. Домашние еврокубковые матчи проводит на стадионе Жози Бартель.

Один из самых титулованных футбольных клубов Национального дивизиона, высшей футбольной лиги чемпионата Люксембурга.

Действующий чемпион Люксембурга по футболу.

В 2018 году «Ф91 Дюделанж» стал первым люксембургским клубом, вышедшим в групповой этап какого-либо из европейских турниров — Лиги Европы.

История клуба 
Футбольный клуб был основан в 1991 благодаря слиянию местных клубов Альянс, Стад и ЮС. Ранее из них наиболее успешным был Стад — 10 выигранных чемпионатов и 4 кубка. ЮС 4 раза был вторым в чемпионате и 1 раз выиграл кубок, Альянс был вице-чемпионом 1 раз и 2 раза обладателем кубка. У клубов в 1980-х были тяжёлые времена, цель объединения была в том, чтобы создать клуб который будет более устойчивым, как в спортивном, так и в финансовом смысле.

В 2004—2005, «Ф91 Дюделанж» выиграл титул и попал в квалификацию Лиги Чемпионов 2005—2006. В соревновании «Ф91 Дюделанж» стал первым клубом в истории Люксембурга, который дошел до второго отборочного раунда после замечательной победы над «Зриньски Мостар» (В первом матче они проиграли 0:1 — дома, а в ответном матче забив гол на 3-ей добавленной минуте, они перевели матч в овертайм, где забили ещё три мяча). Однако, во втором отборочном раунде, «Ф91 Дюделанж» был легко побежден венским «Рапидом». В этих играх голы забивал поляк Томаш Грущински который в то время считался одним из лучших игроков команды и забил в 191 матче 116 голов за клуб.

В сезоне 2005—2006 «Ф91 Дюделанж» выиграл Кубок и Чемпионат, впервые в новой истории сделав дубль. Позже они повторили своё достижение в сезоне 06-07, но уже в следующем им этого не удалось и они стали только чемпионами.

В 2011 году клуб переписал один из национальных рекордов, который держался с 1936 года: выиграл 13 трофеев за 12 лет (предыдущее достижение принадлежало клубу «Ред Бойз Дифферданж» — 13 трофеев за 14 лет). В следующем году, сделав очередной «золотой дубль», «Ф91 Дюделанж» обновил этот рекорд.

В сезоне 2012—2013 «Ф91 Дюделанж» превзошел своё же достижение 8-летней давности и попал в 3 квалификационный раунд Лиги Чемпионов УЕФА, благодаря голам в гостях обойдя «Ред Булл» из Зальцбурга (1:0, 3:4). В 3-м раунде «Ф91 Дюделанж» по сумме двух матчей уступил словенскому «Марибору». Потом в 4 раунде плей-офф Лиги Европы уступили по сумме двух матчей израильскому Хапоэлю из Тель-Авив, упустив второй шанс попасть в групповой этап еврокубков. Данный результат являлся лучшим достижением клуба в Лиге Чемпионов и Лиги Европы до сезона 2018-2019 г.

В сезоне-2018/2019 команда начала свой путь с 1-го раунда Лиги Чемпионов  и довольно предсказуемо вылетела из него, хотя и оказала достойное сопротивление венгерскому «МОЛ Види», ставшему впоследствии открытием предварительных раундов того турнира. «Дюделанж» сыграл первый матч дома вничью 1:1, а второй закончился гостевым поражением 1:2.

Это поражение позволило команде выйти во 2-й раунд Лиги Европы на косовскую «Дриту», которая была повержена по сумме двух матчей: домашняя победа 2:1 и гостевая ничья 1:1.

Но это оказалось далеко не пределом для команды. Следующим соперником была варшавская «Легия», трансферная стоимость игроков которой на момент игры в 10 раза превосходила стоимость игроков люксембургского клуба. Тем удивительнее, что вояж в Варшаву увенчался неожиданной победой более скромных гостей 2:1. Однако и в ответной встрече более именитым полякам пришлось непросто, и уступая 0:2, они смогли сравнять счет, но всё равно не преодолели сопротивление «Дюделанжа» по сумме 2 матчей (4:3 в пользу Ф91)

Следующий раунд являлся последней преградой на пути попадания в групповой этап Лиги Европы, румынский Клуж — крепкий середняк европейского футбола — выглядел более предпочтительным по уровню игры соперником, но люксембургская команда смогла в обеих играх преподнести сенсацию. Домашний матч «Дюделанж» выиграл со счетом 2:0, а в гостевой игре к 79-й минуте и вовсе громил соперника 3:0, но все же румынам удалось отыграть 2 мяча, что не спасло их от поражения — «Дюделанж» сенсационно прошел раунд плей-офф, блистательно завершив европейское лето.

В групповом турнире Лиги Европы соперниками «Дюделанжа» стали итальянский «Милан», испанский «Бетис» и греческий «Олимпиакос». «Дюделанж» смог набрать лишь 1 очко, сыграв вничью в последнем туре дома с «Бетисом» — 0:0.

В сезоне 2019/2020 «Дюделанж» также пробился в групповой этап Лиги Европы и стал первым люксембургским клубом, который победил на групповом этапе ЛЕ, обыграв на выезде в первом туре АПОЭЛ.

Достижения клуба 
 Национальный дивизион
  Чемпион (16): 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2021/22
  Вице-чемпион (6): 1998/99, 2002/03, 2003/04, 2009/10, 2012/13, 2020/21
  Бронзовый призёр (1): 2014/15
 Кубок Люксембурга
  Победитель (8): 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2018/19
  Финалист (6): 1992/93, 1993/94, 2001/02, 2010/11, 2013/14, 2014/15

В качестве «Альянс Дюделанж»
 Национальный дивизион
  Вице-чемпион (1): 1961/62
 Кубок Люксембурга
  Победитель (2): 1960/61, 1961/62
  Финалист (1): 1968/69

В качестве «Стад Дюделанж»
 Национальный дивизион
  Чемпион (10): 1938/39, 1939/40, 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1949/50, 1954/55, 1956/57, 1964/65
  Вице-чемпион (6): 1919/20, 1922/23, 1924/25, 1927/28, 1955/56, 1959/60
 Кубок Люксембурга
  Победитель (4): 1937/38, 1947/48, 1948/49, 1955/56
  Финалист (8): 1927/28, 1935/36, 1938/39, 1939/40, 1946/47, 1956/57, 1957/58, 1959/60
 Гаулига Мозеланд
  Победитель (1): 1941/42

В качестве «ЮС Дюделанж»
 Национальный дивизион
  Вице-чемпион (4): 1938/39, 1939/40, 1945/46, 1946/47
 Кубок Люксембурга
  Победитель (1): 1938/39
  Финалист (1): 1957/58

Статистика выступлений с 2000 года 

* По итогам турнира плей-офф.

Выступления в еврокубках

Текущий состав 

На сезон 2016/17

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 

  Орельен Йоахим
  Даниэль Да Мота
  Стефано Бенси
  Александр Карапетян

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на worldfootball.net 
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Люксембурга
ФК «Ф91 Дюделанж»
Дюделанж